San Pedro Sacatepéquez peut désigner :
 San Pedro Sacatepéquez, une commune située dans le département de Guatemala, au Guatemala
 San Pedro Sacatepéquez, une commune située dans le département de San Marcos, au Guatemala

Village au Guatemala